Я́кушева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Якушева, Ариадна Адамовна (1934—2012) — советская поэтесса, бард, радиожурналистка и писательница.
 Якушева, Галина Викторовна (род. 1941) — литературовед, доктор филологических наук.
 Якушева, Марина Александровна (род. 1974) — российская бадминтонистка.
 Якушева, Надежда Ивановна (1908—2002) — краевед, мемуарист, историк московских церквей.